Никола́й Ме́льник:
 Мельник, Николай Евтихиевич (род. 1943) — украинский политик.
 Мельник, Николай Иванович (род. 1962) — украинский правовед, доктор юридических наук.
 Мельник, Николай Матеевич (1890—1947) — украинский писатель и журналист.
 Мельник, Николай Михайлович (1918—1943) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Мельник, Николай Николаевич (1953—2013) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.